Biblioteca Municipal (portugiesisch und spanisch für städtische Bibliothek) steht für folgende städtische Bibliotheken:

 Biblioteca Municipal Fábio Villaboim in der Stadt Paraty, Bundesstaat Rio de Janeiro, Brasilien
 Biblioteca Municipal Almeida Garrett in der Stadt Porto, Distrikt Porto, Portugal
 Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife in der Stadt Santa Cruz de Tenerife, Autonome Gemeinschaft der Kanaren, Spanien